Прое́зжая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Проезжая улица — улица в Архангельске.
 Проезжая улица — улица в Великом Новгороде.
 Проезжая улица — улица в Екатеринбурге.
 Проезжая улица — улица в Казани.
 Проезжая улица — улица в Кирове.
 Проезжая улица — улица в Краснодаре.
 Проезжая улица — существовавшая в 1948—1964 годах улица в посёлке Текстильщики города Москвы. Ныне часть Волгоградского проспекта.
 Проезжая улица — улица в Мытищах.
 Проезжая улица — улица в Нижнем Новгороде.
 Проезжая улица — улица в Оренбурге.
 Проезжая улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Проезжая улица — улица в Самаре.
 В Смоленске:
 1-я Проезжая улица.
 2-я Проезжая улица.
 3-я Проезжая улица.
 4-я Проезжая улица.
 Проезжая улица — улица в Череповце.

Украина 
 Проезжая улица — улица в Днепре.
 Проезжая улица — улица в Донецке.